Пети тениски ВТА турнир Отворено првенство Словеније у тенису 2009. у игри парова под именом „Копарска банка Словенија опен“ () одржан је у Порторожу Словенија у времену од 21 до 26. јула 2009. године. Турнир је из категорије ВТА Међународних турнира са наградним фондом од 220.000 долара. Играо се на отвореним теренима Спортског центра у Порторожу са тврдом подлогом и учешћем 32 играчице из 15 земаља у игри парова. 

Прошлогодишње победнице турнира Анабел Медина Гаригес и Вирхинија Руано Паскуал нису браниле титулу.

Победнице су биле Јулија Гергес из Немачке којој је ово била прва ВТА титула у игри парова и Владимира Ухлиржова из Чешке Републике трећа.

Списак носилаца 

  Вера Душевина /  Галина Воскобојева (четвртфинале)
  Ева Хрдинова /  Рената Ворачова (прво коло)
 ' Јулија Гергес /  Владимира Ухлиржова (победнице)
  Кристина Бароа /  Татјана Гарбин (прво коло)

Жреб

Спољашње везе 
 Резултати турнира на сајту WTA

Отворено првенство Словеније у тенису
Тенис 2009.